Niemcy:
 Lieps – jezioro
 Lieps – mielizna
 Lieps – wyspa